María Magdalena kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Magdalena Cahuacán, ort, Delstaten Mexiko, Nicolás Romero, 
 Isla María Magdalena, ö, Nayarit, 

Robotskapade Mexikoförgreningar